Anandi Gopal Joshi (1865-1887), médecin indienne ;
 Bhimsen Joshi (1922-2011), chanteur indien ;
 Naaz Joshi (1984-), reine de beauté trans indienne ;
 Nalini Joshi, mathématicienne australienne ;
 Nirmala Joshi (1934-2015), religieuse indienne ;
 Raghunath Joshi (1936-2008), graphiste, créateur de caractères et poète indien ;
 S. T. Joshi (né en 1958), critique littéraire et essayiste américain ;
 Sharman Joshi (né en 1979), comédien indien.